Scotforth kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Scotforth (ort), England, Lancashire, 
 Scotforth (parish), England, Lancashire, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar